Ашан () — село у Нагірно-Карабаській Республіці, Мартунинський район
 Ашан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Верхні Піренеї
 Ашан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель

Інші значення 
 Auchan — французька мережа супермаркетів, представлена також в Україні.